Bushy Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bushy Knob (New Mexico)	
 Bushy Knob (Texas)	

Siehe auch:
 Brushy Knob